Perafita ist der Name folgender Orte:

 Perafita (Portugal), Gemeinde (freguesia) im Kreis Matosinhos, Portugal
 Perafita (Spanien), Gemeinde in der Comarca Osona, Spanien